Матара́ццо () — итальянская фамилия. Арабское слово Matrah — «лежбище», «место отдохновения» стало основой сицилийского Matarazzu — «матрац»

Известные носители 
 Матараццо, Гейтен (род. 2002) — американский актёр. 
 Матараццо, Майк (1965—2014) — американский бодибилдер.
 Матараццо, Пеллегрино (род. 1977) — итало-американский футболист, тренер.
 Матараццо, Хизер (род. 1982) — американская актриса.
 Матараццо, Франческо Антонио (1854—1937) — бразильский бизнесмен итальянского происхождения.
 Матараццо, Франческо (1443—1518) — итальянский историк, автор «Хроники Перуджи».